‎

Lugares 

Comps, comuna francesa na região administrativa de Ródano-Alpes, no departamento de Drôme. 
Comps, comuna francesa na região administrativa de Languedoque-Rossilhão, no departamento de Gard. 
Comps, comuna francesa na região administrativa de Aquitânia, no departamento de Gironda.